Distretto di Aksu, nella provincia di Adalia
Distretto di Aksu, nella provincia di Isparta